Die Liste der Bodendenkmäler in Siegburg enthält die denkmalgeschützten unterirdischen baulichen Anlagen, Reste oberirdischer baulicher Anlagen, Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens und paläontologischen Reste auf dem Gebiet der Stadt Siegburg im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen (Stand: August 2019). Diese Bodendenkmäler sind in Teil B der Denkmalliste der Stadt Siegburg eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW).

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Siegburg

Weblinks 
 Denkmalliste der Stadt Siegburg (Stand: August 2019)

Siegburg
!Siegburg
!Bodendenkmaler